Луговых — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Луговых, Михаил Григорьевич (1922—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Луговых, Роман Вячеславович (род. 1985) — российский музыкант, певец, композитор, лидер группы «Ромарио».